Бостанкум — топоним в Казахстане:
 Бостанкум (пески) — возвышенная песчаная долина к востоку от Мангистауских гор в Мангистауской области.
 Бостанкум (село) — село в Каракиянском районе Мангистауской области.